Sabanilla bezeichnet:

in Ecuador:
 Sabanilla (Guayas), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Pedro Carbo der Provinz Guayas
 Sabanilla (Loja), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Celica der Provinz Loja
 Sabanilla (Zamora Chinchipe), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Zamora der Provinz Zamora Chinchipe.
 Río Sabanilla, Fluss in Ecuador

in Kolumbien:
 Sabanilla (Kolumbien), Ort in Kolumbien
 Provinz Sabanilla, ehemalige Verwaltungseinheit Neugranadas

in Mexiko:
 Sabanilla (Chiapas), Ort in Mexiko
 Municipio Sabanilla, Verwaltungseinheit des mexikanischen Bundesstaats Chiapas
 
auf den Philippinen:
 Sabanilla (Pampanga), Barangay der Philippinen